Meterythrops är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Sidney Irving Smith 1879. Meterythrops ingår i familjen Mysidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Pungräkor
Meterythrops